

Presentación previa 
Saketh Myneni y Sanam Singh eran ellos defensores del título, no pudieron defender el título tras perder en cuartos de final.

Egor Gerasimov y Alexander Kudryavtsev ganaron el título tras derrotar en la final Riccardo Ghedin y Toshihide Matsui.

Cabeza de serie 

  Fabrice Martin /  Purav Raja (Primera ronda)
  Radu Albot /  Divij Sharan (Primera ronda)

<ol start=3>
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Primera ronda)
  Chen Ti /  Enrique López-Pérez ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Nueva Delhi 2015